Horvátország
Rujevac, falu Dvor községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Szerbia
 Rujevac, falu Ljubovija községben, a Macsvai körzetben